Niedmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Heinrich Niedmann (1826–1910), deutscher Maler
 Erich Niedmann (1868–1905), deutscher Maler